Give Me Liberty, court métrage américain de B. Reeves Eason sorti en 1936 et lauréat d'un Oscar la même année ;
 Give Me Liberty, titre originale d'une bande dessinée de Frank Miller et Dave Gibbons publiée en 1990 ;
 Give Me Liberty, film américain de Kirill Mikhanovsky sorti en 2019.